Grone – comune italiano
Grône – comune svizzero
Bernd Gröne – ex ciclista tedesco